Falò delle vanità, fatto storico avvenuto a opera del frate domenicano Girolamo Savonarola a Firenze nel 1497;
 Il falò delle vanità (The Bonfire of the Vanities, 1987), romanzo di Tom Wolfe il cui titolo richiama l'analogo evento di cui sopra;
 Il falò delle vanità (The Bonfire of the Vanities, USA 1990), film di Brian De Palma con Tom Hanks e Melanie Griffith, tratto dal romanzo omonimo di Tom Wolfe.